Dit is de wereldranglijst voor mannen van juni 2016 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 2 juni 2016.

Mannen 06